Caripe (gemeente)
 Caripe (plaats)